Может означать:
 Перемога (посёлок, Харьковский район)
 Перемога (село, Харьковский район)